Soloway ist der Nachname folgender Personen:

 Paul Soloway (* 1941), US-amerikanischer Bridge-Spieler
 Robert Soloway (* 1980), US-amerikanischer Unternehmer